Jianyang kan syfta på:

Jianyang, Nanping – ett stadsdistrikt i Nanping i Fujian-provinsen
Jianyang, Ziyang – en stad på häradsnivå i Sichuan-provinsen

WP:Projekt Kina